Název Dolský potok má více vodních toků:

 Dolský potok (přítok Bobřího potoka) – pravostranný přítok Bobřího potoka v okrese Česká Lípa
 Dolský potok (přítok Fojtovického potoka) – pravostranný přítok Fojtovického potoka v okrese Děčín
 Dolský potok (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Dolský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Dolský potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Dolský potok (přítok Rané) – pravostranný přítok Rané v okrese Chrudim
 Dolský potok (přítok Rokytenky) – levostranný přítok Rokytenky v okrese Ústí nad Orlicí
 Dolský potok (přítok Teplé) – levostranný přítok Teplé v okresech Sokolov a Karlovy Vary
 Dolský potok (přítok Úterského potoka) – levostranný přítok Úterského potoka v okresech Plzeň-sever a Tachov